Powlett är ett efternamn, som burits av bland andra:

 
 
 Henry Powlett, 3:e baron Bayning (1797–1866), brittisk peer